Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 1997/1998.

В плей-офф приняли участие 6 клубов, занявших первые места в группах на групповом этапе и 2 лучшие команды среди занявших вторые места. Матчи плей-офф начались 4 марта 1998 года, а закончились 15 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 20 мая на стадионе «Амстердам Арена» в Амстердаме. Победителем стал мадридский «Реал».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Сетка плей-офф

Четвертьфинал 
Жеребьёвка состоялась 17 декабря 1997 года в Женеве. Первые матчи были сыграны 4 марта 1998 года. Ответные — 18 марта.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал 
Жеребьёвка состоялась 20 марта 1998 года в Лозанне. Первые матчи были сыграны 1 апреля 1998 года. Ответные — 15 апреля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 1997/1998 состоялся 20 мая 1998 года в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена».

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1997/1998